Astronaut kan have flere betydninger:

 Astronaut – en rumfarer
 Astronaut (album) – Duran Durans 11. studiealbum
 Astronaut (is) – en ispind fra Premier Is